Nema kan syfta på:

Geografi

Gambia 
 Nema (ort i Gambia), Central River,

Mauretanien 
 Néma, stad,  
 Nema (departement), Hodh Ech Chargui,

Mikronesiens federerade stater 
 Nema Island, ö, Chuuk, Nema Municipality, 
 Nema Municipality, kommun, Chuuk, 
 Nema (ort i Mikronesiens federerade stater), Chuuk, Nema Municipality, 

Robotskapade Mauretanienförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar